L'Interrogatoire est un film de Ryszard Bugajski (1982)
 L'Interrogatoire est le titre d'un épisode de la série télévisée Battlestar Galactica
 L'Interrogatoire est un essai de l'écrivain suisse Jacques Chessex

Voir aussi